Симона Кулакаускайте (; род. , ) — литовская шашистка, мастер ФМЖД (2005), чемпионка мира среди девушек (до 19 лет) в 2005, 2006 годах по стоклеточным шашкам. Самая юная победительница чемпионата Литвы в интеллектуальных играх — в 14 лет (чемпионат Литвы по русским шашкам среди женщин 2002 года).

На чемпионате Литвы по русским шашкам среди мужчин в 2004 году заняла 3-4 место с экс-чемпионом страны Виталием Саенко (по дополнительным показателям — 4 место). Участница чемпионатов мира по русским шашкам среди женщин.

FMJD ID: 12816.

Выступает за клуб Fintas (Литва), Damgenootschap Het Noorden, (Голландия).

Образование 
 Шяуляйская гимназия
 Stockholm School of Economics in Riga, н. в.

Литература 
 http://www.kabeliit.ee/index.php/Simona_Kulakauskaitė Профиль (на эстонском)
 Tadas Varpučinskas. Studentijos grumtynės prie 64 langelių lentos //Savas, 2009 год. (на литовском)

Примечания 

Шашисты Литвы
Чемпионы мира по международным шашкам